Kirstinluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kirstinluoto (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Kirstinluoto (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar